

Resultados de partidos oficiales 

{| class="wikitable" style="text-align: center; width=20%; font-size: 11px"
|-
!rowspan=1 width=12%| Temporada
!rowspan=1 width=15%| Competición
!rowspan=1 width=15%| Fecha
!rowspan=1 width=12%|  Equipo local
!rowspan=1 width=5%|  Resultado
!rowspan=1 width=12%|  Equipo visitante
|-
| 1901 || Prima Categoria || 28-04-1901 || Juventus || style="background:#d00;"|2 – 3|| Milan
|-
| 1903 || Prima Categoria || 22-03-1903 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1904 || rowspan=2| Prima Categoria || 13-03-1904 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 20-03-1904 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 3|| Juventus
|-
| rowspan=4| 1906 || rowspan=4| Prima Categoria || 11-03-1906 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| 22-04-1906 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| 29-04-1906 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| 06-05-1906 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1909–10 || rowspan=2| Prima Categoria || 16-01-1910 || Juventus|| bgcolor=000000|5 – 3|| Milan
|-
| 23-01-1910 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1910–11 || rowspan=2| Prima Categoria || 29-01-1911 || Juventus || style="background:#d00;"|0 – 2|| Milan
|-
| 23-04-1911 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1911–12 || rowspan=2| Prima Categoria || 29-10-1911 || Juventus || style="background:#d00;"|0 – 4|| Milan
|-
| 14-01-1912 || Milan|| style="background:#d00;"|8 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1913–14 || rowspan=2| Prima Categoria || 01-11-1913 || Milan || style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| 25-01-1914 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1921–22 || rowspan=2| Prima Categoria || 16-10-1921 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 3|| Juventus
|-
| 09-04-1922 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1922–23 || rowspan=2| Prima Divisione || 07-01-1923 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 2|| Milan
|-
| 22-04-1923 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1924–25 || rowspan=2| Prima Divisione || 26-10-1924 || Juventus|| bgcolor=000000|5 – 3|| Milan
|-
| 22-02-1925 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1925–26 || rowspan=2| Prima Divisione || 25-10-1925 || Juventus|| bgcolor=000000|6 – 0|| Milan
|-
| 28-03-1926 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1926–27 || rowspan=2| Divisione Nazionale || 15-05-1927 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| 10-07-1927 || Juventus|| bgcolor=000000|8 – 2|| Milan
|-
| rowspan=2| 1927–28 || rowspan=2| Divisione Nazionale || 11-03-1928 || Juventus || style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| 24-06-1928 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1929–30 || rowspan=2| Serie A || 08-12-1929 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| 04-05-1930 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1930–31 || rowspan=2| Serie A || 05-10-1930 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 3|| Juventus
|-
| 15-02-1931 || Juventus|| bgcolor=808080|3 – 3|| Milan
|-
| rowspan=2| 1931–32 || rowspan=2| Serie A || 11-10-1931 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 0|| Milan
|-
| 28-02-1932 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1932–33 || rowspan=2| Serie A || 22-01-1933 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 11-06-1933 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1933–34 || rowspan=2| Serie A || 10-12-1933 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| 22-04-1934 || Juventus|| bgcolor=000000|4 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1934–35 || rowspan=2| Serie A || 20-01-1934 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| 19-05-1935 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1935–36 || rowspan=2| Serie A || 22-12-1935 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| 19-04-1936 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1936–37 || rowspan=2| Serie A || 27-12-1936 || Milan|| bgcolor=000000|3 – 4|| Juventus
|-
| 02-05-1937 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1937–38 || rowspan=2| Serie A || 09-01-1938 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 0|| Milan
|-
| 24-04-1938 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1938–39 || rowspan=2| Serie A || 01-01-1939 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 2|| Milan
|-
| 23-04-1939 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1939–40 || rowspan=2| Serie A || 05-11-1939 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 2|| Milan
|-
| 17-03-1940 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1940–41 || rowspan=2| Serie A || 12-01-1941 || Milan|| bgcolor=808080|2 – 2|| Juventus
|-
| 27-04-1941 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 2|| Milan
|-
| rowspan=4| 1941–42 || rowspan=2| Serie A || 16-11-1941 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 2|| Milan
|-
| 08-03-1942 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| Coppa Italia Final || 21-06-1942 || Milan|| bgcolor=808080|2 – 2|| Juventus
|-
| 28-06-1942 || Juventus|| bgcolor=000000|4 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1942–43 || rowspan=2| Serie A || 04-10-1942 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 17-01-1943 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=4| 1945–46 || rowspan=4| Serie A-B || 21-10-1945 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 30-01-1946 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 2|| Milan
|-
| 26-05-1946 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 14-07-1946 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1946–47 || rowspan=2| Serie A || 06-10-1946 || Milan|| bgcolor=808080|3 – 3|| Juventus
|-
| 02-03-1947 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 2|| Milan
|-
| rowspan=2| 1947–48 || rowspan=2| Serie A || 07-12-1947 || Milan|| style="background:#d00;"|5 – 0|| Juventus
|-
| 06-05-1948 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1948–49 || rowspan=2| Serie A || 28-11-1948 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 10-04-1949 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1949–50 || rowspan=2| Serie A || 02-10-1949 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| 05-02-1950 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 7|| Milan
|-
| rowspan=2| 1950–51 || rowspan=2| Serie A || 22-10-1950 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 04-03-1951 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1951–52 || rowspan=2| Serie A || 16-12-1951 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 04-05-1952 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1952–53 || rowspan=2| Serie A || 07-12-1952 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 3|| Milan
|-
| 12-04-1953 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1953–54 || rowspan=2| Serie A || 20-12-1953 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| 02-05-1954 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1954–55 || rowspan=2| Serie A || 02-01-1955 || Juventus|| style="background:#d00;"|3 – 4|| Milan
|-
| 15-05-1955 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1955–56 || rowspan=2| Serie A || 26-12-1955 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| 06-05-1956 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1956–57 || rowspan=2| Serie A || 25-11-1956 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| 31-03-1957 || Milan|| style="background:#d00;"|4 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1957–58 || rowspan=2| Serie A || 20-10-1957 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 09-03-1958 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1958–59 || rowspan=2| Serie A || 16-11-1958 || Juventus|| style="background:#d00;"|4 – 5|| Milan
|-
| 29-03-1959 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1959–60 || rowspan=2| Serie A || 10-01-1960 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| 15-05-1960 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2| 1960–61 || rowspan=2| Serie A || 06-11-1960 || Juventus|| style="background:#d00;"|3 – 4|| Milan
|-
| 12-03-1961 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1961–62 || rowspan=2| Serie A || 12-11-1961 || Milan|| style="background:#d00;"|5 – 1|| Juventus
|-
| 11-03-1962 || Juventus|| style="background:#d00;"|2 – 4|| Milan
|-
| rowspan=2| 1962–63 || rowspan=2| Serie A || 18-11-1962 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| 31-03-1963 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1963–64 || rowspan=2| Serie A || 24-11-1963 || Milan|| bgcolor=808080|2 – 2|| Juventus
|-
| 05-04-1964 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 2|| Milan
|-
| rowspan=2| 1964–65 || rowspan=2| Serie A || 13-12-1964 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 2|| Milan
|-
| 25-04-1965 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1965–66 || rowspan=2| Serie A || 19-12-1965 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 1|| Juventus
|-
| 24-04-1966 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 0|| Milan
|-
| rowspan=3| 1966–67 || rowspan=2| Serie A || 24-12-1966 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 30-04-1967 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| Coppa Italia Semifinal || 07-06-1967 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 21 || Milan
|-
| rowspan=2| 1967–68 || rowspan=2| Serie A || 29-10-1967 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| 24-02-1968 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 2|| Milan
|-
| rowspan=2| 1968–69 || rowspan=2| Serie A || 08-12-1968 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| 13-04-1969 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2| 1969–70 || rowspan=2| Serie A || 07-12-1969 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| 29-03-1970 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2| 1970–71 || rowspan=2| Serie A || 25-10-1970 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 2|| Milan
|-
| 28-02-1971 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=4 |1971–72 || rowspan=2 |Serie A || 31-10-1971 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 4|| Juventus
|-
| 20-02-1972 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia R2 || 11-06-1972 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| 01-07-1972 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=3 |1972–73 || rowspan=2 |Serie A || 29-10-1972 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 2|| Milan
|-
| 18-02-1973 || Milan|| bgcolor=808080|2 – 2|| Juventus
|-
| Coppa Italia Final || 01-07-1973 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 12 || Milan
|-
| rowspan=2 |1973–74 || rowspan=2 |Serie A || 25-11-1973 || Milan|| bgcolor=808080|2 – 2|| Juventus
|-
| 17-03-1974 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 0|| Milan
|-
| rowspan=4 |1974–75 || rowspan=2 |Serie A || 13-10-1974 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| 09-02-1975 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia R2 || 12-06-1975 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| 22-06-1975 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1975–76 || rowspan=2 |Serie A || 16-11-1975 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| 14-03-1976 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1976–77 || rowspan=2 |Serie A || 07-11-1976 || Milan|| bgcolor=000000|2 – 3|| Juventus
|-
| 13-03-1977 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=4 |1977–78 || rowspan=2 |Serie A || 25-09-1977 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 12-02-1978 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia R2 || 17-05-1978 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 3|| Milan
|-
| 04-06-1978 || Milan|| style="background:#d00;"|4 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1978–79 || rowspan=2 |Serie A || 05-11-1978 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| 11-03-1979 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1979–80 || rowspan=2 |Serie A || 07-10-1979 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 1|| Juventus
|-
| 03-02-1980 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1981–82 || rowspan=2 |Serie A || 04-10-1981 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| 14-02-1982 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 2|| Milan
|-
|1982–83 || Coppa Italia R1|| 01-09-1982 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1983–84 || rowspan=2 |Serie A || 09-10-1983 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| 19-02-1984 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 3|| Juventus
|-
| rowspan=4 |1984–85 || rowspan=2 |Serie A || 07-10-1984 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 17-02-1985 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia Cuartos de final || 12-06-1985 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| 19-06-1985 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1985–86 || rowspan=2 |Serie A || 15-12-1985 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| 20-04-1986 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2 |1986–87 || rowspan=2 |Serie A || 05-10-1986 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| 22-02-1987 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1987–88 || rowspan=2 |Serie A || 10-01-1988 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| 08-05-1988 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1988–89 || rowspan=2 |Serie A || 30-10-1988 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| 12-03-1989 || Milan|| style="background:#d00;"|4 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=4 |1989–90 || |Serie A || 05-11-1989 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 2|| Juventus
|-
| Coppa Italia Final || 28-02-1990 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| Serie A || 11-03-1990 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 0|| Milan
|-
| Coppa Italia Final || 25-04-1990 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1990–91 || rowspan=2 |Serie A || 30-12-1990 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 0|| Juventus
|-
| 05-05-1991 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 3|| Milan
|-
| rowspan=4 |1991–92 || rowspan=2 |Serie A || 15-09-1991 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 09-02-1992 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia Semifinal || 31-03-1992 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| 14-04-1992 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2 |1992–93 || rowspan=2 |Serie A || 29-11-1992 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| 17-04-1993 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 3|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1993–94 || rowspan=2 |Serie A || 24-10-1993 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 06-03-1994 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1994–95 || rowspan=2 |Serie A || 30-10-1994 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| 01-04-1995 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1995–96 || rowspan=2 |Serie A || 15-10-1995 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 1|| Juventus
|-
| 25-02-1996 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1996–97 || rowspan=2 |Serie A || 17-11-1996 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| 06-04-1997 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 6|| Juventus
|-
| rowspan=2 |1997–98 || rowspan=2 |Serie A || 30-11-1997 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 28-03-1998 || Juventus|| bgcolor=000000|4 – 1|| Milan
|-
| rowspan=2 |1998–99 || rowspan=2 |Serie A || 06-01-1999 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 09-05-1999 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 2|| Milan
|-
| rowspan=2 |1999–2000 || rowspan=2 |Serie A || 21-11-1999 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| 24-03-2000 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2000–01 || rowspan=2 |Serie A || 22-10-2000 || Milan|| bgcolor=808080|2 – 2|| Juventus
|-
| 25-02-2001 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 0|| Milan
|-
| rowspan=4 |2001–02 || Serie A || 09-12-2001 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia Semifinal || 23-01-2002 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| 06-02-2002 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| Serie A || 14-04-2002 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=3 |2002–03 || rowspan=2 |Serie A || 10-11-2002 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| 22-03-2003 || Milan|| style="background:#d00;"|2 – 1|| Juventus
|-
| Champions League Final || 28-05-2003 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 03 || Milan
|-
| rowspan=3 |2003–04 || Supercoppa Italiana || 03-08-2003 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 14 || Milan
|-
| rowspan=2 |Serie A || 01-11-2003 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 14-03-2004 || Juventus|| style="background:#d00;"|1 – 3|| Milan
|-
| rowspan=2 |2004–05 || rowspan=2 |Serie A || 18-12-2004 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| 08-05-2005 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2005–06 || rowspan=2 |Serie A || 30-10-2005 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 1|| Juventus
|-
| 12-03-2006 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2 |2007–08 || rowspan=2 |Serie A || 01-12-2007 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 0|| Milan
|-
| 12-04-2008 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 2|| Milan
|-
| rowspan=2 |2008–09 || rowspan=2 |Serie A || 12-12-2008 || Juventus|| bgcolor=000000|4 – 2|| Milan
|-
| 10-05-2009 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2009–10 || rowspan=2 |Serie A || 10-01-2010 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 3|| Milan
|-
| 15-05-2010 || Milan|| style="background:#d00;"|3 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2010–11 || rowspan=2 |Serie A || 30-10-2010 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| 05-03-2011 || Juventus|| style="background:#d00;"|0 – 1|| Milan
|-
| rowspan=4 |2011–12 || Serie A || 02-10-2011 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 0|| Milan
|-
| Coppa Italia Semifinal (ida) || 08-02-2012 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| Serie A || 25-02-2012 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| Coppa Italia Semifinal (vuelta) || 20-03-2012 || Juventus|| bgcolor=808080|2 – 25 || Milan
|-
| rowspan=3 |2012–13 || Serie A || 25-11-2012 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| Coppa Italia Cuartos de final || 09-01-2013 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 16 || Milan
|-
| Serie A || 21-04-2013 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2 |2013–14 || rowspan=2 |Serie A || 06-10-2013 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 2|| Milan
|-
| 05-02-2014 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2014–15 || rowspan=2 |Serie A || 20-09-2014 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 1|| Juventus
|-
| 07-02-2015 || Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| rowspan=3 |2015–16 || rowspan=2| Serie A || 21-11-2015 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| 09-04-2016 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 2|| Juventus
|-
| Coppa Italia Final || 21-05-2016 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 07 || Milan
|-
| rowspan=4 |2016–17 || Serie A || 22-10-2016 || Milan|| style="background:#d00;"|1 – 0|| Juventus
|-
| Supercoppa Italiana || 23-12-2016 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 18 || Milan
|-
| Coppa Italia Cuartos de final || 25-01-2017 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| Serie A || 10-03-2017 || Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=3 |2017–18 || rowspan=2 |Serie A || 28-10-2017 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| 31-03-2018 ||  Juventus|| bgcolor=000000|3 – 1|| Milan
|-
| Coppa Italia Final || 09-05-2018 || Juventus|| bgcolor=000000|4 – 0|| Milan
|-
| rowspan=3 |2018–19 || |Serie A || 11-11-2018 || Milan|| bgcolor=000000|0 – 2|| Juventus
|-
| Supercoppa Italiana || 01-16-2019 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| Serie A || 06-04-2019 ||  Juventus|| bgcolor=000000|2 – 1|| Milan
|-
| rowspan=4 |2019–20 || Serie A || 10-11-2019 || Juventus|| bgcolor=000000|1 – 0|| Milan
|-
| rowspan=2 |Coppa Italia Semifinal || 13-02-2020 || Milan|| bgcolor=808080|1 – 1|| Juventus
|-
| 12-06-2020 || Juventus|| bgcolor=808080|0 – 09|| Milan
|-
| Serie A || 07-7-2020 || Milan || style="background:#d00;"|4 – 2|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2020–21 || rowspan=2 |Serie A || 06-01-2021 || Milan|| bgcolor=000000|1 – 3|| Juventus
|-
| 09-05-2021 || Juventus|| bgcolor=#d00|0 – 3|| Milan
|-
| rowspan=2 |2021–22 || rowspan=2 |Serie A || 19-09-2021 || Juventus|| bgcolor=808080|1 – 1|| Milan
|-
| 23-01-2022 || Milan|| bgcolor=808080|0 – 0|| Juventus
|-
| rowspan=2 |2022–23 || rowspan=2 |Serie A || 08-10-2022 || Milan|| bgcolor=#d00|2 – 0|| Juventus
|-
| 28-05-2023 || Juventus|| bgcolor=| – || Milan

1 La semifinal de la Copa de Italia 1966–67 el Milán ganó 2-1 en el tiempo extra.

2 La final de la Copa de Italia 1972–73 el Milán ganó 5–2 por penaltis.

3 La final de la Champions League 2002–03 el Milán ganó 3–2 por penaltis.

4 La Supercoppa Italiana 2003 Juventus ganó 5-3 por penaltis.

5 La semifinal de la Copa de Italia 2011–12 Juventus paso por la regla de gol visitante después de empatar 3-3 en el global.

6 En los cuartos de final de la Copa de Italia 2012-13 Juventus ganó 2–1 en tiempo extra.

7 La final de la Copa de Italia 2015–16 Juventus ganó 1–0 en tiempo extra.

8 En la Supercoppa Italiana 2016 el Milán ganó 4–3 en penaltis.

9 En la Copa de Italia 2019–20 Juventus paso por la regla de gol visitante después de empatar 1-1 en el global.

 
Rivalidades de la Juventus Football Club
Rivalidades de la Associazione Calcio Milan